Белаћевац може бити:

 Велики Белаћевац, насеље у општини Косово Поље, КиМ, Република Србија
 Мали Белаћевац, насеље у општини Косово Поље, КиМ, Република Србија

или

 Праисторијске градине (Белаћевац), археолошки локалитет 
 Сукоб код рудника Белаћевац